UID steht als Abkürzung für:

 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in Österreich (Abkürzung in Deutschland: "USt-IdNr.")
 Union Internationaler Demokraten, eine Lobby-Organisation der türkischen Regierungspartei AKP in Europa und insbesondere Deutschland bis zum 20. Mai 2018 unter dem Namen Union Europäisch-Türkischer Demokraten aktiv 
 Unternehmens-Identifikationsnummer in der Schweiz
 User Identifier, der Identifikator eines Benutzerkontos, siehe Benutzerkennung
 User Interface Design, Schnittstellendesign zwischen Mensch und Maschine, siehe Interfacedesign
 Unique Identifier, eine auf einem RFID-Tag gespeicherte Seriennummer

Abkürzung